BiH:
 Bakovići (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica

Crna Gora:
 Bakovići (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin